

Film
The Parasite – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Kalem Company
The Parasite – cortometraggio del 1913 diretto da Arthur V. Johnson
The Parasite – cortometraggio del 1916 diretto da James W. Horne
The Parasite – film del 1925 diretto da Louis J. Gasnier

Letteratura 
 Il parassita (The Parasite) – racconto di Arthur Conan Doyle del 1884

TV
The Parasite – episodio del 1977 della serie tv Most Wanted